Dudești :

 Dudești (Brăila), commune roumaine
 Dudeștii Vechi, commune roumaine
 Dudeștii Noi, commune roumaine